Mužská dvouhra BNP Paribas Masters 2016 probíhala na počátku listopadu 2016. Do singlové soutěže pařížského tenisového Mastersu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Z kvalifikace se probojovalo šest tenistů po výhrách ve dvou kolech. Trojnásobným obhájcem titulu byl srbský tenista Novak Djoković, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Chorvat Marin Čilić.

Postupem do finále se 29letý Skot Andy Murray stal historicky 26. světovou jedničkou žebříčku ATP, v jeho vydání ze 7. listopadu 2016, jakožto první britský hráč ve dvouhře a nejstarší debutant na této pozici od června 1974, kdy do čela klasifikace vystoupal 30letý Australan John Newcombe. Ovládnout pořadí hráčů se mu podařilo ve 12. profesionální sezóně a sedm let poté, co se poprvé stal světovou dvojkou, když na tomto místě strávil 76 týdnů. Více týdnů na druhé příčce, než se stali jedničkami, vydrželi pouze Rafael Nadal (160) a Boris Becker (108). Za předešlý rok, z něhož se žebříček tvořil, dosáhl Skot zápasové bilance 76–11 se ziskem sedmi titulů z jedenácti finále.

Murraymu se podařilo posunout do čela žebříčku díky finálové účasti, po odstoupení Raonice v semifinále, a Djokovićově vyřazení před semifinálovou fází, mezi poslední osmičkou hráčů. Druhý možný scénář z počátku turnaje, kdy Skot mohl opanovat čelo žebříčku, pokud by zároveň Srb nepostoupil do finále, se nerealizoval. Srb tak opustil první pozici po šňůře 122 týdnů na čele bez přerušení, respektive celkové délce 223 týdnů.

Vítězem dvouhry se stal Andy Murray, jenž ve finále zdolal nenasazeného Američana Johna Isnera po třísetovém průběhu. V probíhající sezóně si tak připsal osmé turnajové vítězství, které představovalo čtyřicátý třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a čtrnáctou trofej ze série Masters.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016